Ipet-hemet ist die altägyptische Bezeichnung für:

 einen Monatsnamen im Sothis-Kalender, siehe Ipet-hemet (Monat)
 eine Nilpferdgöttin, siehe Ipet-hemet (ägyptische Mythologie)
 Ipet-hemmet bzw. Ipip-Fest, das Fest der Nilpferdgöttin Ipet-hemet